48-й Матч всех звёзд НХЛ проводился 18 января 1998 года на арене «Дженерал Моторс Плэйс», домашней для клуба «Ванкувер Кэнакс». В связи со скорым стартом Олимпийских игр в Нагано, НХЛ изменила формат проведения матча всех звёзд. Чтобы поднять интерес к предстоящему турниру, было решено объединить канадских и американских игроков в команду «Звёзд Северной Америки», которая должна была противостоять команде «Звёзд Мира». Первый матч в новом формате закончился победой команды «Звёзд Америки» со счётом 7:6.

Нападающий «Анахайм Майти Дакс» Теему Селянне, забросивший 3 шайбы, был признан лучшим игроком матча всех звёзд, несмотря на поражение своей команды. Селянне стал первым европейцем получившим этот приз.

Поскольку в программу Олимпийских игр 1998 года был включен женский хоккей, в рамках «звёздного уикенда» был проведён товарищеский матч между женскими хоккейными сборными Канады и США. Матч собрал 14 000 зрителей и стал самой посещаемой в истории игрой между женскими хоккейными командами.

Конкурсы «Суперскиллз» 
Победителем турнира хоккейных суперумельцев стала команда «Звёзд Мира».

Составы команд 

<p style="font-size: 90%;">Легенда:   # = Игровой номер, С = Страна, А = Амплуа игрока

Статистика матча 
<p style="font-size: 90%;">Легенда:   (М) = Мир, (А) = Америка, (б) = гол в большинстве

<p style="font-size: 90%;">Легенда:   об = общее количество бросков, пп = броски в 1-м периоде, вп = броски во 2-м периоде, тп = броски в 3-м периоде

Ссылки 
 
 48-й Матч всех звёзд НХЛ  на NHL.com

См. также 
Сезон НХЛ 1997/98
Драфт НХЛ 1997
Драфт НХЛ 1998

Матчи всех звёзд НХЛ
Сезоны НХЛ
1998 год в хоккее